Kozma István (1856–1925) tenorénekes
 Kozma István (1896–1951) altábornagy
 Kozma István (1937–2020) festő
 Kozma István (1939–1970) kétszeres olimpiai bajnok birkózó
 Kozma István (1964) 40-szeres válogatott labdarúgó